Rhea kan syfta på:

Rhea – en grekisk Titan
Rhea County – County i Tennessee, USA
Rhea – ett släkte med fåglar, se nanduer

Astronomi 
Rhea (måne) – en av Saturnus månar
577 Rhea – en asteroid